Wanina () ist der Name russischer Orte:

 Wanina (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Wanina (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk

 Auch
 Wanina (Fluss), rechter Nebenfluss der Jorsa in der Republik Komi

 Siehe auch
 Wanino, Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk (Russland)